Хотоннох () — топоним (основной тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Хотоннох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 70°49' с. ш. 135°09' в. д..
 Хотоннох — озёра, Республика Саха (Якутия), координаты 70°38' с. ш. 144°51' в. д..
 Хотоннох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 70°52' с. ш. 145°28' в. д..
 Хотоннох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 61°38' с. ш. 131°54' в. д..
 Хотоннох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 61°35' с. ш. 130°19' в. д..
 Хотоннох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°32' с. ш. 132°56' в. д..
 Хотоннох — река, Республика Саха (Якутия), координаты 70°12' с. ш. 136°59' в. д..
 Хотоннох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 71°06' с. ш. 140°04' в. д..
 Хотоннох — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 62°36' с. ш. 130°51' в. д..
 Хотоннох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 71°35' с. ш. 132°14' в. д..
 Хотоннох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 71°21' с. ш. 133°38' в. д..

Примечания

См. также